Лугин — русская фамилия. Известные носители:

 Лугин, Александр (Беленсон, Александр Эммануилович; 1890—1949) — советский поэт и прозаик, издатель.
 Лугин, Андрей Иванович (род. 1959) — советский гребец.
 Лугин, Дмитрий Евгеньевич (род. 1990) — российский хоккеист.